Фурово — название населённых пунктов в России:

 Фурово — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Фурово — деревня в Павинском районе Костромской области.